Richard O'Brien (1942-) est un acteur britannique.
  (1917-1983) est un acteur américain.